De Belvedère was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo. De toren is waarschijnlijk niet een van de originele torens geweest, maar pas tegen het einde van de veertiende eeuw gebouwd.

Locatie 
De toren bevond zich aan de noordoostelijke zijde van de stadsmuur, in de directe nabijheid van de Prinsenhof. De precieze plek is niet overgeleverd, maar waarschijnlijk is in 1929 op diezelfde plek de Gemeentespaarbank gebouwd, schuin bezijdens de Loohof. Aan de buitenzijde van de stadsmuur bij deze toren lag het Bastion Belvedère.

Functie 
De Belvedère was een brede, ronde toren, met een diameter van circa vijftien meter. Deze omvang maakte de toren uitermate geschikt als gevangenis. Vooral de beter bedeelde Venlonaren kwamen na een vergrijp in deze toren terecht. Saillant detail is, volgens de bewaard gebleven geschriften, dat de toren aan drie zijden dicht was. Enkel aan de westzijde waren kleine ramen, waardoor de gevangenen uitzicht hadden op de Prinsenhof. Vermoedelijk was de achterliggende reden dat de gevangenen zo een glimp konden opvangen van het leven dat zij moesten missen.

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Vestingwerk van Venlo